Kakehashi ist der Familienname folgender Personen:

 Ikutarō Kakehashi (1930–2017), japanischer Unternehmer, Gründer von Roland Corporation
 Kumashi Kakehashi († 2012), japanischer Politiker